Marie Isabela Portugalská (Maria Isabel Francisca de Assis Antónia Carlota Joana Josefa Xavier de Paula Micaela Rafaela Isabel Gonzaga; 19. květen 1797 – 26. prosinec 1818) byla portugalská infantka, která se jako druhá manželka Ferdinanda VII. Španělského stala španělskou královnou.

Mládí 
Marie Isabela, rozená Maria Isabel Francisca de Assis Antónia Carlota Joana Josefa Xavier de Paula Micaela Rafaela Isabel Gonzaga, se narodila 19. května 1797 jako třetí dítě a druhá dcera krále Jana VI. Portugalského a Šarloty Joaquíny Španělské. Manželství jejích rodičů nebylo šťastné, Šarlota Joaquína se pokusila prohlásit krále Jana VI. za šíleného.

V roce 1807 Napoleon napadl Portugalsko a královská rodina uprchla do Brazílie. Po příjezdu si Šarlota a její děti byly nuceny oholit hlavy a nosit bílé mušelínové klobouky.

Výchova 
Marie Isabela a její sourozenci byli její matkou vychováváni pečlivě a velkoryse. Marie Isabela byla laskavá, vyrovnaná a plachá a svou osobností byla velmi podobná svému otci.

Manželství a smrt 
Dne 20. března 1816 zahynula královna Marie I. Portugalská. Díky tomu se otec Marie Isabely Jan stal králem Portugalska a Brazílie. Marie Isabela se za krále Ferdinanda VII. Španělského, jehož byla neteří, vdala 29. září 1816. Jeho první manželka Marie Antonie Neapolsko-Sicilská zemřela o deset let dříve. Tento sňatek měl za cíl posílit vztahy mezi Španělskem a Portugalskem. Ferdinandovi bylo 32 let a Marii Isabele 19.

Marie Isabela svého muže nesnášela kvůli jeho neustálým nevěrám, ale přesto 21. srpna 1817 porodila dceru Marii Luisu Isabelu, která ale zemřela o čtyři měsíce později 9. ledna 1818. Královna byla brzy znovu těhotná, ale jednalo se o komplikované těhotenství i porod. Kvůli němu také 26. prosince 1818 zemřela. Během porodu lékaři zjistili, že dítě je mrtvé. Marie Isabela ztratila vědomí a lékaři poté pomocí řezu chtěli dítě vyjmout, protože matku považovali také za mrtvou. Ta však vykřikla a zemřela teprve po tomto zákroku.

Královna byla známou sběratelkou umění. Výsledky její záliby se staly základem sbírek Musea del Prado, otevřeného rok po její smrti.

Potomstvo

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Braganzové
Bourbon-Anjou
Španělské královny
Portugalské infantky
Narození 19. května
Narození v roce 1797
Úmrtí v roce 1818
Úmrtí 26. prosince
Úmrtí v Madridu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy